Gérard Simonian (1934-2003), journaliste sportif français ;
 Nariné Simonian, pianiste concertiste française ;
 Nikita Simonian (1926- ), footballeur soviétique ;
 Margarita Simonian (1980- ), journaliste ;
 Artem Simonian (1995- ), footballeur arménien.

Patronyme arménien